Филип I од Бургундије (Рувр-ен-Плен, 5. август 1346 — Рувр-ен-Плен, 21. новембар 1361) био је војвода Бургундије. Био је син Филипа Бургундијског и Жане I, војвоткиње од Оверња.

Породично стабло 

Рођени 1346.
Умрли 1361.
Војводе Бургундије